Bardenheuer ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Bardenheuer (1839–1913), deutscher Chirurg
 Ernst Bardenheuer (1904–1983), deutscher Verwaltungsbeamter, Oberregierungsrat und Landrat
 Herbert Bardenheuer (1949–2007), deutscher Maler, Zeichner und Fotograf
 Peter Bardenheuer (1888–1979), deutscher Ingenieur
 Rita Bardenheuer geborene Hoffmeister (1877–1943), Pädagogin und Politikerin (SPD) in Bremen

Siehe auch:
 Bardenhewer